

Science de la nature 
 Castillon, saumon de l'Atlantique n'ayant passé qu'un seul hiver en mer

Patronyme 

 Adèle Castillon (2001-), actrice, et youtubeuse française ;
 Alexis de Castillon (1838-1873), compositeur français ;
 Claire Castillon (1975-), femme de lettres française ;
 Frédéric de Castillon (1747-1814), fils de Giovanni Francesco, théoricien de la musique ;
 Georges de Castillon de Saint-Victor (1870-1962), aéronaute et jésuite français ;
 Giovanni Francesco Salvemini da Castiglione (francisé en "Castillon") (1708-1791), géomètre et homme de lettres italien ;
 Jean-Bernard Castillon (1940-), botaniste ;
 Jean-Philippe Castillon (1965-), botaniste ;
 Jean-Pierre Castillon (1828-1885), évêque de Dijon.

Toponyme 
 Castillon, section de la ville belge de Walcourt, située en Région wallonne dans la province de Namur
 Castillon, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Castellane
 Castillon, commune française des Alpes-Maritimes
 Castillon, commune française du Calvados
 Castillon, commune française des Pyrénées-Atlantiques, dans le canton d'Arthez-de-Béarn
 Castillon, commune française des Pyrénées-Atlantiques, dans le canton de Lembeye
 Castillon, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Castillon-la-Bataille
 Castillon, commune française des Hautes-Pyrénées

Voir aussi 
Castillon-Debats, commune française du Gers
Castillon-de-Castets, commune française de la Gironde
Castillon-de-Larboust, commune française de la Haute-Garonne
Castillon-de-Saint-Martory, commune française de la Haute-Garonne
Castillon-du-Gard, commune française du Gard
Castillon-en-Auge, commune française du Calvados
Castillon-en-Couserans, commune française de l'Ariège
Castillon-la-Bataille, commune française de la Gironde
Gare de Castillon
Castillon-Massas, commune française du Gers
Castillon-Savès, commune française du Gers

Autres 
 Barrage de Castillon et lac de Castillon dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Barrage de Castillon (La Mongie) dans les Hautes-Pyrénées
 Bataille de Castillon en 1453
 Côtes-de-castillon, un vin rouge français du vignoble de Bordeaux
 Tours de Castillon à Paradou (Bouches-du-Rhône).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme